Месемврия — многозначный термин.

 Месемврия — название болгарского города Несебыр до 1934 года.
 «Месемврия» — Черноморского флота России, носивший также имя «Ольга».
 «Месемврия» — парусный корвет Черноморского флота России.
 «Месемврия» — парусный фрегат Черноморского флота России.